

Рачкова — село в гміні Леґницьке Поле Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Рачкова — село в гміні Сянік Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства

Рачкова — річка; права притока Белої.

Див. також 
 Рачков